Plaatsen
 Hackett (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Beer Hackett, plaats in Engeland
 Broughton Hackett, plaats in Engeland
 Cofton Hackett, plaats in Engeland

 Personen
 Grant Hackett (1980), Australisch zwemmer
 Joan Hackett (1934-1983), Amerikaans actrice
 John Hackett (militair) (1910-1997), Brits militair
 John Hackett (muzikant) (1955), Brits muzikant
 Nicole Hackett (1978), Australisch atlete
 Steve Hackett (1950), Brits gitarist

 Overig
 Hackett London, een kledingmerk